Tafelberg – monte surinamese
Täfelberg – monte tedesco
Table Mountain (Tafelberg in afrikaans) – monte sudafricano